Cosmic Girls (, ром: WuJuSoNyeo, ; пинь. Yǔzhòushàonǚ, также известны как WJSN) — южнокорейско-китайская гёрл-группа, сформированная в 2016 году компаниями Starship Entertainment и Yuehua Entertainment. В состав группы входят десять девушек: Экси (лидер), Сольа, Бона, Субин, Луда, Давон, Ынсо, Ёрым, Даён и Ёнчжон. Дебют состоялся 25 февраля 2016 года с мини-альбомом Would You Like?.

Сюани, ЧенСяо и Мейчи покинули группу 3 марта 2023 года.

История

Предебют и формирование 
Первой участницей Cosmic Girls, которая показалась на публике, была Сольа, снявшаяся в музыкальном клипе Boyfriend «Janus» в 2012 году. Второй участницей, представленной публике, была Даён, бывшая конкурсантка первого сезона шоу K-Pop Star. Третьей участницей была Давон, которая также участвовала в K-pop Star, но уже во втором сезоне. Четвёртой была Экси, являющаяся участницей южнокорейского женского рэп-конкурса Unpretty Rapstar 2. Дальше была Ынсо, которая снялась в клипе Monsta X «Rush».

1 декабря 2015 года компания Starship Entertainment начала публиковать информацию о новой женской группе через несколько социальных платформ, таких как Twitter и Instagram, опубликовав изображение планеты и орбиты в виде сердца. 2 декабря Starship Entertainment продолжили дразнить публику, разместив ещё одну тизер-фото с силуэтом, глядящим на орбитальный знак сердца — этот образ стал официальным логотипом WJSN. Первый юнит «Wonder», состоящий из участниц ЧенСяо, Бона и Даён, был показан публике 10 декабря. Второй юнит под названием «Joy», в который вошли Ёрым, Ынсо и Сюани, был представлен 17 декабря. Третий юнит под названием «Sweet» был представлен 24 декабря, в него входят Сольа, Экси и Субин. И финальный юнит, «Natural», состоящий из участниц Мейчи, Луда и Давон, был показан 31 декабря.

21 декабря восемь участниц Cosmic Girls (Сольа, Экси, Даён, Бона, Ынсо, Давон, ЧенСяо и Мейчи) выпустили рождественский кавер «All I Want for Christmas Is You» Мэрайи Кэри через канал YouTube JuseTV.

2016: Дебют с Would You Like? и The Secret 

2 января 2016 года участницы Сюани, Экси, Давон, Ынсо и ЧенСяо снялись в новогоднем клипе UNIQ. 10 января 2016 года Starship Entertainment начало выпускать тизеры «Play-File». 20 января 2016 года в февральском номере Cosmopolitan Korea в статье под названием «Next Body Icon, Cosmic Girls!», были опубликованы фото Сольа, Сюани, Боны, Экси, Ынсо и ЧенСяо. 1 февраля 2016 года Ынсо снялась в видеоклипе Ю Сыну «Anything» вместе с Чонмином из Boyfriend и Кихёном из Monsta X.

Cosmic Girls дебютировали 25 февраля 2016 года, выпустив мини-альбом Would You Like? с заглавными треками «Mo Mo Mo» и «Catch Me». 24 февраля вышел видеоклип на песню «Mo Mo Mo», в котором участвовал сам Ли Кван Су, а 9 марта вышло музыкальное видео «Catch Me». Группа провела свой дебютное выступление 25 февраля на M!Countdown, выступив с «Catch Me» и «Mo Mo Mo».

11 июля Starship Entertainment подтвердили, что Ёнджон, стажер этой компании и участница временной группы I.O.I, присоединится к группе. Ёнджон начала продвигаться с группой в августе. С её добавлением в группу все саб-юниты группы перестали существовать. В том же месяце Сольа, Экси, Субин, Ынсо, ЧенСяо, Ёрым и Даён объединились с участниками группы Monsta X для создания юнита «Y-Teen». Это юнит, который будет продвигаться в качестве моделей CF для тарифного обслуживания KT, выпуска песен, музыкальных видео и различных материалов. 17 августа Cosmic Girls выпустили свой второй мини-альбом The Secret со всеми 13 участницами. Группа начала продвигать заглавный трек «Secret» на музыкальных шоу.

2017—2018: From. WJSN и первый полноформатный альбом 

4 января 2017 года Cosmic Girls выпустили свой третий мини-альбом под названием From. WJSN, состоящий из шести новых песен, включая заглавный трек «I Wish» (кор.: 에게 닿기 를 를).

11 января Starship Entertainment представил название официального фан-клуба Ujung (Hangul: 우정), означающее «Дружба». Ujung также является аббревиатурой космической станции.

Cosmic Girls провели свой первый сольный концерт, Would You Like — Happy Moment, с 19 по 20 мая в Blue Square Samsung Card Hall.

Первый полноформатный альбом Cosmic Girls, Happy Moment, был выпущен 7 июня 2017 года, он содержит в общей сложности десять треков, включая ведущий сингл «Happy». Альбом возглавил продажи, заняв первое место в дневном и реальном чартах Hanteo.

27 февраля 2018 года Cosmic Girls выпустили свой четвёртый мини-альбом Dream Your Dream, который состоит из шести треков, включая ведущий сингл «Dreams Come True». Их возвращение состоялось в Концертном зале Yes24 в тот же день, что и релиз альбома.

1 июня Cosmic Girls и Weki Meki сформировали проектную группу под названием WJMK и выпустили цифровой сингл «Strong».

Две китайские участницы Мэйчи и Сюани участвовали в китайской версии шоу на выживания Produce 101 в первой половине 2018 года.
Мэйчи заняла первое место, а Сюани второе, они стали участницами временной группы Rocket Girls 101. Они будут продвигаться с группой до 2020 года, и на время прервут деятельность в своей группе.

19 сентября Cosmic Girls вернулись со своим пятым мини-альбомом WJ Please?. Китайские участницы, Чэн Сяо, Мэйчи и Сюани, не участвовали в возвращении группы и Cosmic Girls продолжили промоушен в качестве десяти участниц.
Мэйчи и Сюани готовились для дебюта с Rocket Girls 101, в то время как Чэн Сяо снималась в дормае Legend of Awakening, китайскую историческую фэнтезийную драму в качестве второй ведущей актрисы, которая стало её актёрским дебютом.

2 октября группа получила свою первую победу на музыкальном шоу The Show.

2019—2020: WJ Stay?, For The Summer, концертный тур, As You Wish, Neverlend и первый саб-юнит 

8 января 2019 года Cosmic Girls выпустили свой шестой мини-альбом WJ Stay?, который состоит из семи треков, включая ведущий сингл «La La Love». Группа продолжала продвигаться в качестве десяти участниц, причем китайские участницы, Чэн Сяо, Мэйчи и Сюани, не смогли принять участие в возвращении из-за предыдущих обязательств.
23 апреля вышел первый сольный сингл Мейчи «<犟> (JIANG)».

Второй сольный концерт Cosmic Girls, Would You Stay — Secret Box, состоялся 2 и 3 марта в зале Blue Square Imarket. 4 июня состоялся релиз специального летнего альбома For the Summer с заглавным синглом «Boogie Up».

В августе Cosmic Girls провели свой первый концертный тур под названием WJSN 1st Mini Live 2019 «Would You Like?» Zepp Tour in Japan, который стартовал 17 августа в Zeppelin DiverCity в Токио.

19 ноября Cosmic Girls выпустили свой седьмой мини-альбом As You Wish с одноимённым заглавным синглом.

В 2020 году Cosmic Girls провели свой третий концерт WJSN Concert «Obliviate», начавшийся 22 февраля в Олимпийском зале Сеула, Южная Корея, и завершившийся 22 марта в Тоёсу Токио, Япония.

9 июня Cosmic Girls выпустили свой восьмой мини-альбом Neverland, включая заглавный трек «Butterfly».

23 сентября Cosmic Girls объявили о создании нового саб-юнита WJSN Chocome, в который вошли Субин, Луда, Ёрым и Даён. Они выпустили свой дебютный сингл-альбом Hmph!, и его заглавный трек с тем же названием 7 октября.

2021–н.в: Unnatural, дебют второго саб-юнита, Queendom 2 и Sequence 
31 марта 2021 года WJSN выпустиои свой девятый мини-альбом Unnatural с одноименным заглавным синглом.

26 апреля WJSN объявили о создании своего второго саб-юнита WJSN The Black с участием Сольа, Экси, Боны и Ынсо, а также анонсировали свой первый сингл My Attitude и его заглавный трек «Easy», который был выпущен 12 мая.

23 сентября WJSN выпустили промо-сингл «Let Me In» через Universe Music для мобильного приложения Universe.

5 января 2022 года WJSN Chocome выпустили свой второй сингловой-альбом Super Yuppers!. 21 февраля было подтверждено, что WJSN примут участие во втором сезоне Queendom.

6 мая Starship Entertainment объявили, что 11 и 12 июня Cosmic Girls проведут концерт под названием «2022 Cosmic Girls Concert Wonderland»  в Олимпийском зале.

После их победы на Queendom 2 было объявлено, что WJSN вернутся 5 июля со своим первым специальным сингловым-альбомом Sequence с заглавным треком «Last Sequence».

3 марта 2023 года Starship Entertainment объявили, что Сюаньи, ЧэнСяо и Мэйчи покинули WJSN после истечения срока их контрактов. В том же объявлении также было объявлено, что Луда и Давон решили не продлевать свои контракты, но не уточнили, останутся ли они в группе
.

Участницы

Бывшие участницы

Саб-юниты 
 WJSN Chocome () – Субин, Луда, Ёрым, Даён.
 WJSN The Black () – Сольа, Бона, Экси, Ынсо.

Дискография

Студийные альбомы 
 Happy Moment (2017)

Мини-альбомы 
 Would You Like? (2016)
  The Secret (2016)
 From. WJSN (2017)
 Dream Your Dream (2018)
 WJ Please? (2018)
 WJ Stay? (2019)
 As You Wish (2019)
 Neverland (2020)
 Unnatural (2021)

Фильмография

Реалити-шоу

Концерты и туры 

Хэдлайнеры
 WJSN 1st Mini Live 2019 «Would You Like?» Zepp Tour in Japan (2019)

Концерты
 WJSN 1st Concert: Would You Like – Happy Moment (2017)
 WJSN 2nd Concert: Would You Stay – Secret Box (2019)
 2020 WJSN Concert «Obliviate» (2020)
 2022 WJSN Concert "Wonderland"  (2022)

Награды и номинации

M! Countown в Китае

Asia Artist Awards

Mnet Asian Music Awards

MelOn Music Awards (MMA)

Seoul Success Awards

Golden Disk Awards

Seoul Music Awards

Korean Entertainment Arts Awards

MTV Europe Music Awards

V Live (website) Awards 

|-
| 2019
| WJSN (Cosmic Girls)
| Artist Top 10
| 
|-
|}

Примечания

Ссылки 
 http://www.allkpop.com/article/2015/12/upcoming-girl-group-cosmic-girls-unveil-their-joy-unit 

Гёрл-группы Республики Корея
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2016 году
Исполнители Yuehua Entertainment